

Persone 
 Agustín Cascio – calciatore italiano
 Francesco Cascio – politico italiano
 Giovanni Cascio – calciatore italiano
 Leoluca Orlando Cascio – politico italiano
 Pasquale Cascio – arcivescovo cattolico italiano
 Salvatore Cascio – attore e personaggio televisivo italiano
 Vito Cascio Ferro – criminale italiano

Altro 
 Cascio – tipologia di cornice a telaio impiegata nella fabbricazione della carta a mano
 Cascio – frazione del comune di Molazzana
 Cascio – termine utilizzato in ambito nautico

Pagine correlate 
 Kashio
 Lo Cascio